Gréville ist der Familienname folgender Personen:

 Edmond T. Gréville (1906–1966), französischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Henry Gréville (1842–1902), französische Schriftstellerin

Siehe auch:
 Greville